612 Veronika
 Veronika Decide Morrer